

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui entoure certains astres :
 atmosphère stellaire pour une étoile,
 atmosphère planétaire pour un corps planétaire (planète, planète naine ou satellite, voire une exoplanète). Dans le cas d'une planète « gazeuse », l'atmosphère désigne la partie de la planète dont la matière est en phase gazeuse. On rencontre une atmosphère sur :

Mécanique 
 Un moteur atmosphérique est un moteur ne recourant pas à un système de suralimentation en air, par opposition à un moteur suralimenté.

Physique 
 L'atmosphère (atm) est une unité de pression.

Culture et société

Édition 
 Atmosphère est le magazine inflight de la compagnie aérienne canadienne Air Transat.
 Atmosphere-Ocean est la revue scientifique publiée par la Société canadienne de météorologie et d'océanographie.

Musique 
 Atmosphere est un groupe de hip-hop américain.
 Atmosphere est une chanson du groupe de cold wave anglais Joy Division.
 Atmosphere est une chanson de la chanteuse américaine Bebe Rexha, issue de son EP All your fault: pt.1.

Autre sens 
 L'ambiance particulière d'un lieu peut être désignée sous le terme d'« atmosphère ».
 Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? célèbre réplique prononcée par Arletty dans le film Hôtel du Nord (1938).

Voir aussi